Amenofis je ime več egipčanskih kraljev:
 Amenofis I.
 Amenofis II.
 Amenofis III./Ehnaton
 Amenofis IV.